

Geografia 
 Cantemir – città della Moldavia
 Distretto di Cantemir, distretto della Moldavia
 Dimitrie Cantemir – comune della Romania nel distretto di Vaslui

Persone 
 Dimitrie Cantemir – principe di Moldavia, letterato, filosofo, storico, compositore, musicologo, linguista, etnografo e geografo
 Antioch Dmitrievič Kantemir – letterato russo di origini moldave, figlio di Dimitrie Cantemir

Altro 
 Cantemir – famiglia dell'Europa orientale